Купата на УЕФА 1982/83 е 12-ото издание на този турнир.

Първи кръг

Втори кръг

Трети кръг

Четвъртфинал

Полуфинал

Финал

Първа среща

Втора среща

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1982/83
 Купа на носителите на купи 1982/83

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за сезон 1982/83

Лига Европа